1207 км () — упразднённое в 2005 году поселение Кисак-Каинского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан.

История 
Поселение появилось при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал инфраструктуру Горьковской железной дороги.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:

39) в Янаульском районе:

д) поселение железнодорожная казарма 1207 км Кисак-Каинского сельсовета

География

Географическое положение 
Расстояние от поселения до:

 районного центра (Янаул): 26 км,
 центра сельсовета (Кисак-Каин): 4 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Янаул): 26 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 22 человека; преимущественно татары.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.343.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Янаульского района